Азбука Морзе (телеграфна азбука) — назване за ім'ям розробника Семюела Морзе відтворення графічних знаків комбінацією крапок і тире.
 Семюел Фінлі Бріз Морзе — винахідник, маляр
 Морзе Бріз Морзе — американський винахідник, Наталія Вікторівна Морзе — український фахівець з методики викладання математики та інформатики.
 8672 Морзе (8672 Morse) — астероїд головного поясу.
 Потенціал Морзе — модельна формула, що описує потенціальну енергію міжатомної взаємодії.
 Конус Морзе — одне із найпоширеніших кріплень інструменту.

Див. також 
 Морз